Ashino ist der Familienname folgender Personen:

 Ashino Hiroshi (1924–2012), japanischer Musiker
 Shōtarō Ashino (* 1990), japanischer Wrestler
 Shōto Ashino (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yoshiharu Ashino (* 1965), japanischer Animator

Siehe auch:
 Aschino, Dorf in Dagestan (Russland)